Inverzió, genetika
Inverzió, matematika
Inverzió, meteorológia
Inverzió, retorika
Inverzió, zene